Церковь Иисуса Синчонджи Храм Скинии Свидетельства — это официально зарегистрированная религиозная христианская южнокорейская группа, основанная Ли Ман Хи 14 марта 1984 г.

Самая успешная церковь в евангелизации, в 2019 году курсами церкви Синчонджи прошло больше 100 000 людей. В 2022 году, это снова повторилось. Ее основателя Ли Ман Хи южнокорейские СМИ называют лжепророком

Протестантизм в Республике Корея